Film
Skin Deep (1922), geregisseerd door Lambert Hillyer
Skin Deep (1978), geregisseerd door Geoff Steven
Skin Deep (1983), een Australische televisiefilm
Skin Deep (1989), geregisseerd door Blake Edwards
Skin Deep (1995), geregisseerd door Midi Onodera
Skin Deep (2003), geregisseerd door Sacha Parisot

Televisieserie
 Skin Deep (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills, 90210

Muziek
 Skin Deep (1985), door The Stranglers.